In 2021 werd de zevende editie van de Copa Alagoas gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Alagoas. De competitie werd georganiseerd door de FAF en werd gespeeld van 30 januari tot 14 februari. ASA werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Totaalstand

Kampioen

Externe link

Campeonato Alagoano
Braziliaans competitievoetbal 2021